de historische naam van Lokutu 
 de latinisering van Elisabeth; zie Elizabeth (doorverwijspagina)